Kinderhook Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Kinderhook Township du comté de Pike dans l'Illinois.
  du comté de Branch dans le Michigan.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships